Cronache di poveri amanti – romanzo di Vasco Pratolini
 Cronache di poveri amanti – film di Carlo Lizzani